Benoît Pedretti (1980-), footballeur français ;
 Carlo Pedretti (1928-2018), historien de l'art italien ;
 Franck Pedretti (1972-), journaliste sportif français ;
 Erica Pedretti (1930-2022), romancière suisse ;
 Marco Pedretti (1991-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Paolo Pedretti (1906-1983), coureur cycliste sur piste italien ;
 Victoria Pedretti (1995-), actrice américaine.